Miejscowości w USA:
 Coeymans – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany
Gminy w USA:
 Coeymans (ang. Coeymans Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany